Dipartimento di Famaillá è il nome di due dipartimenti dell'Argentina:
Dipartimento di Famaillá (Tucumán)
Dipartimento di Famaillá (La Rioja)